Деренко́вский (Деренко́вская) — фамилия:

 Деренковский, Абрам Соломонович (1914 - 1996) — изобретатель, сотрудник ЛИИ НКАП СССР, лауреат Сталинской премии II степени .
 Деренковский, Виктор Яковлевич (род.1942) — депутат Государственной думы четвертого созыва.

 Деренковская, Элеонора Соломоновна (1917—1961) — американский режиссёр независимого кино, хореограф, этнограф, теоретик авангарда.

Примечания